Фридрих-Адольф Круммахер (; , Текленбург, — , Бремен) — немецкий поэт, богослов.

Учился богословию в Лингене и Галле. С 1793 г. директор гимназии в Мёрсе, с 1800 г. профессор богословия в Дуйсбурге. Впоследствии — пастор церкви св. Ансгара в Бремене.

Прославился нравоучительными притчами и апологами для юношества, которые были переведены на основные языки Европы и имели большой успех в России.

Семья 
Был сыном юриста и бургомистра Теккленбурга — Якоба Фридриха Круммахера, его младшим братом был Готфрид Даниэль Круммахер.

Дети:
 сын Круммахер, Фридрих Вильгельм (1796—1868)
 сын   (1798-1806).
 дочь Юлия Круммахер (1804—1909), жена художника Вильгельма фон Кюгельгена.

Переводы на русский язык 
 Подарок милым детям обоего пола на новый 1822 год, или Собрание поучительных повестей из сочинения г-на Фридриха Адольфа Круммахера / С нем. пер. А. Бринк. М., 1822.
 Нравоучительные повести / [Пер. с В. В. Бажанова]. СПб., 1835 (и 17 переизданий до 1915 г.).
 Нравоучительные повести и притчи (избранные из Круммахера) / [Пер. В. В. Бажанова]. СПб., 1842.
 Избранные притчи Круммахера: Пер. с нем. М., 1835; 1839.
 Притчи Круммахера / Пер. В. М. Строева. СПб., 1849 (Библиотека для маленьких читателей, кн. 4—5).
 Притчи / Пер. С. М. Брильянта. СПб., 1894.
 Двадцать избранных притч. СПб., 1895; 1898; 1909; 1915.
 Семена добра. Притчи Круммахера / Пер. с нем. г-жи Кабанова и Ватацци. М., 1899.
 Притчи: Полное собрание / С нем. пер. В. Алексеев. СПб., 1900.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Текленбурге
Умершие в Бремене
Поэты Германии
Немецкие поэты
Богословы Германии